Virág Pál
 Virág Pál (1944–2000) labdarúgó, a Dorogi AC játékosa
 Virág Pál (?) operatőr, 1988-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán
Virágh Pál
 Virágh Pál (Budapest, 1905. december 23. – Budapest, 1990. december 12.) építész, a Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa magyar résztvevője